Венский протокол (1941) — соглашение о присоединении Королевства Югославия к Берлинскому пакту 1940 года, подписанный 25 марта 1941 года в главном зале дворца Бельведер в Вене. Со стороны Югославии был подписан премьер-министром Королевства Югославия Драгишей Цветковичем и министром иностранных дел Александаром Цинцар-Марковичем, со стороны Германии — министром иностранных дел Иоахимом фон Риббентропом, со стороны Италии — министром иностранных дел Королевства Италия Галеаццо Чиано, со стороны Японии — послом Японской империи в Германии
Хироси Осимой.

Предыстория 
Решение о присоединении к Тройственному пакту было принято на заседании югославского правительства, после которого (20 марта 1941 года) в отставку подали три министра.

О подготовке участия Югославии в Венском протоколе было известно заранее. 22 марта 1941 года югославский посол в СССР Милан Гаврилович спросил Андрея Вышинского можно ли ему, Гавриловичу, в телеграмме югославскому правительства сообщить (как личное впечатление), что для советского руководства не имеет значения присоединится ли Югославия к Тройственному пакту. В тот же вечер Вышинский на личном приеме сказал Гавриловичу, что его просьба беспредметна, так как СССР известно, что вопрос о присоединении Югославии к Тройственному пакту уже решен. Об этом разговоре с Вышинским Гаврилович сообщил министру Цинцар-Марковичу. Свой поступок Гаврилович объяснил тем, что надо было выяснить советскую реакцию возможного присоединения к Тройственному пакту.

Советское правительство попыталось предотвратить присоединение Югославии к Тройственному пакту. 23 марта 1941 года югославскому правительству было передано советское предложение: Советский Союз готов заключить с Югославией договор о дружбе и ненападении, если Югославия откажется от союза с Германией. О советском предложении знала группа югославских оппозиционных политиков во главе с Иваном Рибаром, который требовал, чтобы о нем были оповещены члены югославского правительства.

24 марта 1941 года Цинцар-Маркович сообщил Милану Гавриловичу о решении югославского правительства присоединиться к Тройственному пакту.

Условия 
Югославское правительство настояло на включение в договор трёх условий: отсутствие войск Оси и военного транзита через территорию Югославии; гарантия территориальной целостности; неучастие Югославии в военных акциях стран Оси.

Последствия 
Венский протокол так и не был ратифицирован. Большинство жителей Югославии отнеслись к его подписанию резко отрицательно. Уже 26 марта с раннего утра на улицах Белграда, Любляны, Крагуеваца, Чачака, Лесковаца проходили многотысячные митинги протеста против подписания договора с Германией и её союзниками. В 400-тысячном Белграде на демонстрацию протеста вышло не менее 80 тысяч человек. Главными лозунгами протестующих были «Лучше война, чем пакт», «Лучше умереть, чем стать рабом». В Белграде протестующие разгромили немецкое информационное бюро. В то же время Хорватская крестьянская партия и её лидер Владко Мачек поддержали венский протокол.

Через два дня после подписания протокола, 27 марта 1941 года в Югославии произошёл государственный переворот: регент Королевства Югославия Павел Карагеоргиевич и правительство Драгиша Цветковича были отстранены от власти офицерами югославской армии во главе с генералом Душаном Симовичем. Симович возглавил новое правительство Югославии, а 17-летний король Пётр II Карагеоргиевич (регентом при котором был Павел Карагеоргиевич) был досрочно объявлен совершеннолетним. Кабинет Симовича, пришедший к власти на волне протеста против венского протокола, тем не менее, стремясь выиграть время, подтвердил свою приверженность этому документу. Югославский министр иностранных дел в кабинете Симовича Момчило Нинчич (преемник Цинцар-Марковича) в день занятия своей должности (27 марта 1941 года) посетил посла Германии в Югославии фон Хеерена и официально уведомил его о признании правительством венского протокола. Тем не менее, кабинет Симовича так и не ратифицировал венский протокол.

После подписания в Москве 5 апреля 1941 года Договора о дружбе и ненападении между СССР и Югославией и начала нацистской оккупации Югославии 6 апреля 1941 года венский протокол фактически утратил силу. После расчленения Югославии и провозглашения усташами Независимого государства Хорватия, это коллаборационистское государство самостоятельно присоединилось к Берлинскому пакту 1940 года.

В художественной литературе 
 Альтернатива — роман Юлиана Семёнова.

Примечания

Литература 
 Dr. Ferdo Čulinović. Slom stare Jugoslavije. — izdavač Školska knjiga Zagreb, 1958, стр. 132—136.

Ссылки 
 Венское соглашение 1941 года, 25 марта

Договоры Второй мировой войны
Международные договоры Югославии
Международные договоры нацистской Германии
Международные договоры Италии
Международные договоры Японии